Łukawa est le nom de plusieurs localités polonaises :
 Łukawa, village de la voïvodie de Sainte-Croix
 Łukawa, village de la voïvodie de Mazovie